Hadibajnokság, négy mérkőzés elmaradt de ez nem volt befolyással a végeredményre. MTK hatodik bajnoki címét nyerte. Pedig az őszi idényt még a Ferencváros fejezte be az első helyen, és tavasszal is fej-fej mellett volt a két csapat. Csak a júniusi rangadón dőlt el az elsőség sorsa. Ez a mérkőzés 2:0-s MTK vezetésnél félbeszakadt a sorozatos botrányok miatt.

Nyári turnéra ment Ausztriába és Németországba mindkét csapat. Payer Imre, a Ferencváros játékosa ekkor a bécsi WAC-ba igazolt. Ő az első magyar labdarúgó, aki külföldre szerződött.

A kieső MÁV Gépgyár helyére négy csapat jutott fel a MAC, a MAFC, az NSC és az UTSE. Az első ifjúsági bajnokságot is az MTK fiataljai nyerték.

A vidéki bajnokságok közül csak kettőt tudtak befejezni. Ezek győztesei: Rákoscsabai TK, Szolnoki MÁV SE.

A végeredmény

Kereszttáblázat 

 MTK játékosai: Kropacsek Ferenc k. (13), Feldmann Gyula (20), Orth György (14), Kertész II Vilmos (22), Nyúl I Ferenc (21), Vágó Antal (22), Braun József (20), Konrád II Kálmán (20), Schaffer Alfréd (19), Schlosser Imre (19), Nagy József (14), Szabó Péter (5). Pályára lépett még: Winkler I József (10), Ginzery Dénes (2), Konrád I Jenő (1), Kossuth Sándor k. (5), Nyúl II Vilmos (3), Rácz Béla (1), Sebestyén II Gyula (3), Singer Miklós (3), Takács Béla (2), Weisz József (3), Bajusz Lajos.

Edző: Jimmy Hogan (angol)

Díjak

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár ()
 Nemzeti Sport
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
1918